Мо́ріц () — німецька форма імені Маврикій.

Прізвище 

 Жигмонд Моріц (1879 — 1942) — угорський письменник.
 Рудо Моріц (1921 — 1985) — словацький письменник, педагог та публіцист.
 Юнна Моріц (1937) — російська радянська поетеса.

Ім'я 
 Моріц Оранський (1567 — 1625) — принц Оранський, граф Нассауський, син Вільгельма I, поклав початок незалежності Нідерландів, штатгальтер Нідерландів, Зеландії, Гелдерланда, Гронінгена і Оверейсела.
 Моріц Саксонський (1696 — 1750) — французький військовий діяч, маршал Франції.

Географічні об'єкти 

 Санкт-Моріц — місто та гірськолижний курорт на сході Швейцарії в кантоні Граубюнден на березі однойменного озера.
 Санкт-Моріц — озеро у Швейцарії.